Liez ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 Liez (Aisne)
 Liez (Vendée)

Liez ist der Name eines Schweizer Ortes:
 Liez (Saint-Martin) in der Gemeinde Saint-Martin VS im Kanton Wallis

Liez ist der Familienname folgender Personen:
 Nicolas Liez (1809–1892), Luxemburger Maler und Lithograf

Siehe auch:
 Liz
 Lietz